A Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército (AD/1), conhecida também pelo nome histórico Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias, é um Grande Comando de Artilharia subordinado à 1ª Divisão de Exército. Sua sede localiza-se em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Seu nome histórico é uma homenagem ao marechal Osvaldo Cordeiro de Farias, comandante da Artilharia Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

História 
Criada em 23 de fevereiro de 1915 com a denominação de 3ª Brigada de Artilharia, englobava o QG, o 1º RAM, o 6º RAM e o 3º GO (3º Gp Art Pesada), todos no Rio de Janeiro. Em 1919, a 3ª Brigada de Artilharia passou a denominar-se 1ª Brigada de Artilharia, englobando novas OM.

Na década de 1930, ocorreu a substituição da 1ª Brigada de Artilharia pela Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Infantaria. Em 1943, com a criação da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, constituiu o núcleo da Artilharia Divisionária da 1ª DIE, sendo responsável pelo apoio de fogo que tornou possível as vitórias da Força Expedicionária Brasileira nos campos da Itália.

Em 1971, o Decreto n.º 01 mudou a denominação da 1ª DIE para Primeira Divisão de Exército, razão pela qual passou a denominar-se Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército.

Em 26 de junho de 1981, pela Portaria Ministerial 638, o Exército atribuiu à AD/1 a denominação histórica de Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias, em homenagem ao Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, seu Comandante durante a Segunda Guerra Mundial.

Desde 2001 porta a insígnia da Ordem do Mérito Militar, concedida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

Em 31 de dezembro de 2005, transferiu-se para as instalações da histórica Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói, onde se encontra atualmente.

Organizações Militares Subordinadas 
 Comando Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército - Niterói
 Bateria de Comando da Artilharia Divisionária da 1ª DE (Bateria Gaggio Montano) - Niterói
 11º Grupo de Artilharia de Campanha (Grupo Montese) - Rio de Janeiro
 14º Grupo de Artilharia de Campanha (Grupo Fernão Dias) - Pouso Alegre
 21º Grupo de Artilharia de Campanha - (Grupo Monte Bastione) - Niterói

Comandantes 
Desde a sua criação até a presente data, a Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias já teve 61 Comandantes. Dentre eles, podem-se destacar os seguintes:

 João Batista Mascarenhas de Morais, 8º Comandante (entre 10 de agosto de 1938 e 8 de abril de 1940), Comandante da Força Expedicionária Brasileira.

 Salvador César Obino, 10º Comandante (entre 21 de julho de 1941 e 24 de março de 1943), ex-Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;

 Oswaldo Cordeiro de Farias, 12º Comandante (entre 16 de novembro de 1943 e 10 de outubro de 1945), Comandante da Artilharia na Força Expedicionária Brasileira, governador do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, patrono da AD/1.

 Octávio Saldanha Mazza, 14º Comandante (entre 30 de janeiro de 1946 e 10 de dezembro de 1948), ex-Chefe do Estado-Maior do Exército e ex-Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;

 Vicente de Paulo Dale Coutinho, 26º Comandante (entre 1 de dezembro de 1965 e 27 de janeiro de 1967), ex-Ministro do Exército.

Lista de Comandantes

Ver também
Exército Brasileiro
Artilharia
Brigadas Militares

Brigadas do Exército Brasileiro
Unidades de artilharia do Exército Brasileiro
Organizações militares no Rio de Janeiro
Brasil na Segunda Guerra Mundial
Ordem do Mérito Militar